Seznam brigad z zaporedno številko 95.

Seznam 
 Pehotne
 95. strelska brigada (ZSSR)
 95. pehotna brigada (Združeno kraljestvo)
 95. brigada (HV0)

 Oklepne
 95. tankovska brigada (ZSSR)

 Logistične
 95. materialno podporna brigada (ZSSR)

 Komunikacijske
 95. komunikacijska brigada (ZSSR)

Glej tudi